Vera Mossa - voleibolista brasileira

Localidades 

 Mossa - em Friuli Venezia Giúlia

 Santa Catalina de Mossa (distrito)

Ver também 
 Moça

Desambiguações de topônimos